Afriyie Acquah (né en 1992), footballeur ghanéen ;
 Betty Acquah (née en 1965), artiste peintre féministe ghanéenne ;
 Edward Acquah (1935-2011), footballeur ghanéen ;
 Henry Acquah (né en 1965), footballeur ghanéen ;
 Oliver Acquah (né en 1946), joueur de football ghanéen.